Welikowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Welikowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora